Ла Паз има више значења:
 Ла Паз
 Округ Ла Паз (Аризона)
 Ла Паз (Индијана)
 Ла Паз (департман), Боливија